appartenente all'antico popolo dei Vestini
 lingua vestina
 Val Vestino – valle della Lombardia (Italia)